Мацие́вский () — польская фамилия.
 Мациевский, Александр Игоревич (1980—2022) — украинский солдат, расстрелянный в плену, герой Украины. 
 Мациевский, Аркадий Ефимович (1931—2006) — украинский скульптор.
 Мациевский, Бернард (1548—1608) — примас Польши (1606—1608), папский легат.
 Мациевский, Георгий Евгеньевич (1880—1941) — участник Белого движения, генерал-лейтенант; сын Е. И. Мациевского.
 Мациевский, Денис Евгеньевич (род. 1977) — живописец, рисовальщик, офортист.
 
 Мациевский, Игорь Владимирович (род. 1951) — украинско-российский композитор.
 Мациевский, Николай Артурович (1872—1919) — священник Русской православной церкви, священномученик.

См. также 
 Мацеевский
 Мацеёвский